Плющ — українське прізвище, що походить від назви рослини з родини аралієвих, поширеної в м'якому кліматі Північної півкулі.

Відомі носії:
 Плющ Василь Левкович (1903–1976) — український лікар у діаспорі, доктор медицини, професор
 Плющ Василь Васильович — український журналіст, письменник, літературний критик, перекладач, редактор
 Плющ Іван Степанович — двічі голова Верховної Ради України, Секретар Ради національної безпеки і оборони, Герой України.
 Плющ Леонід Іванович — правозахисник, публіцист, член Закордонного представництва Української Гельсінкської групи
 Плющ Марія Яківна ( 1926) — українська мовознавка і методистка, докторка філологічних наук з 1984, професорка з 1986.
 Плющ Микола Романович — український історик, член українського товариства істориків України, академік Української академії історичних наук.
 Плющ Михайло Вікторович (1987–2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Плющ Олексій Львович — перекладач, письменник, просвітянин.
 Плющ Павло Павлович — український мовознавець і педагог.
 Плющ Тамара Миколаївна — заслужена працівниця культури України, професорка Кам'янець-Подільського національного університету
 Плющ Юрій Миколайович — чемпіон та багаторазовий призер України з ґо. Майстер спорту.

Українські прізвища